Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2001 was de 9e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 17 februari tot en met 3 maart 2001 in Seychellen werd gespeeld. Nigeria werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Burkina Faso met 3–0 verslagen. Mali werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2001, dat van 13 september tot en met 30 september in Trinidad en Tobago wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Nigeria, Burkina Faso en Mali.

Kwalificatie

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale
Er zou een wedstrijd gespeeld worden tussen Mali en Guinee. Deze wedstrijd werd echter geschrapt vanwege de schorsing van Guinee. De FIFA schorste Guinee in maart 2001 vanwege te veel overheidsbemoeienis.

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 2001
Voetbal in de Seychellen
Sportevenement in de Seychellen